Ansamblul conacului Teleky din Țelna este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Țelna; comuna Ighiu.

Ansamblul este format din următoarele monumente:
 Conacul Teleky ()
 Anexe ()

Note 
 

Monumente istorice din județul Alba